Чемпионат Европы по борьбе 1987 года проходил раздельно: в начале мая состоялись соревнования по вольной борьбе в Велико-Тырново (Болгария), а в конце мая — соревнования по греко-римской борьбе в Тампере (Финляндия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1987
Май 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Тампере
Спорт в Финляндии в 1987 году
Международные соревнования по борьбе в Финляндии
Чемпионаты Европы в Болгарии
Спорт в Велико-Тырново
Спорт в Болгарии в 1987 году
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Чемпионаты Европы в Финляндии